Джек Левин (1915, Бостон, Массачусетс — 2010, Нью-Йорк) — американский живописец и график.

Биография 
Родившись в семье литваков, Левин вырос на южной оконечности Бостона, где он наблюдал уличную жизнь, состоявщую из европейских эмигрантов и распространённой бедности и социальных проблем, что стали темами его работ. Сначала он занимался рисованием с Гарольдом К. Циммерманом в 1924-31 гг. С 1929 по 1933 гг. в Гарвардском университете Левин с однокурсником Хаймэном Блумом учились и Динмэн Росс. В 1932 году при содействии Росс картины Левина были выставлены в художественном музее Фогга в Гарварде, а три года спустя Росс было завещано музею 20 картин Левина.

О жизни художника снят документальный фильм: «Джек Левин: Пиршество чистого разума» (Jack Levine: Feast of Pure Reason, 1989).

Труды 
Художник работал преимущественно в экспрессивной манере. В его творчестве преобладает сатира на современную жизнь: «Похороны гангстера» (1952—1953), «Ночь выборов» (1954), «Инаугурация» (1956—1958), «Шабаш ведьм» (1963). Особое место занимает библейская тема: «Царь Давид» (1940), «Езекия» (1956), «Каин и Авель» (1961). Произведения Джека Левина находятся в собрании Института искусств Чикаго, Музее современного искусства (Нью-Йорк), Художественном музее Метрополитен, и других музеях Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Иерусалима, Ватикана.

Литература
 Искусство стран и народов мира. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. Краткая художественная энциклопедия. т. 4. М., 1978.- С.251, 280.  
 Getlein F. Jack Levine. New York, Publisher: Harry N. Abrams,  1966. Illustrated with 169 plates.
 Frankel, Robert Stephen, Jack Levine. Rizzoli, 1989. ISBN 0-8478-0977-3
 Podlesnik, Joseph « Jack Levine: Nothing New, Nothing Old, Just Good and Bad » // A Journal of Art, Cornell University, 1991

Ссылки 
 Картины Джека Левина на сайте, посвященном творчеству художника

Примечания 

Художники США
Художники-экспрессионисты США
Президенты Американской академии искусств и литературы
Стипендиаты Фулбрайта
Выпускники Колби-колледжа